est la formule brute de plusieurs isomères.

 Aldéhyde et cétone
 acroléine ou prop-2-ènal, numéro CAS 
 cyclopropanone, numéro CAS 

 Cétène
 méthylcétène, numéro CAS 

 Alcool
 allénol ou alcool allénylique, numéro CAS , tautomère de l'acroléine
 cyclopropèn-1-ol ou 1-hydroxycyclopropène, numéro CAS , tautomère de la cyclopropanone
 prop-2-yn-1-ol ou alcool propargylique, numéro CAS 
 prop-1-yn-1-ol, numéro CAS 
 cycloprop-2-èn-1-ol ou 1-hydroxycycloprop-2-ène, numéro CAS 

 Éther
 méthoxyéthyne ou méthyl éthynyl éther, numéro CAS 
 méthylène oxirane, numéro CAS 
 1,2-époxypropène ou 2-méthyloxirène, numéro CAS 
 oxétène ou 2H-oxète, numéro CAS 
 2-oxabicyclo[1.1.0]butane, numéro CAS

Notes

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,